Robert Paul peut désigner :

 Robert Paul (1910-1998), athlète français multidisciplinaire ;
 Robert Paul (1937-), patineur artistique canadien ;
 Robert W. Paul (1869-1943), producteur, réalisateur, directeur de la photographie et acteur britannique.